Se denomina Himno de la alegría, o variaciones parecidas, a las siguientes composiciones artísticas:

 Oda a la Alegría, poema de Friedrich Schiller.
 Cuarto movimiento de la Sinfonía n.º 9 (Beethoven).
 Himno Europeo, himno de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
 «Himno a la Alegría (canción de Miguel Ríos)».
 «Himno a la Alegría (versión de 2021)». Por la lucha contra la pandemia de la COVID-19.